

Sigle 
 Electricity Supply Board – fornitore di energia elettrica della Repubblica d'Irlanda
 Empire State Building – grattacielo di New York (Stati Uniti)
 Encefalopatia spongiforme bovina – malattia comunemente nota anche come morbo della mucca pazza
 Enterprise Service Bus – infrastruttura software

Codici 
 ESB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Esenboğa, Ankara (Turchia)
 ESB – vecchio codice valutario ISO 4217 della Peseta spagnola (conto B) (ora sostituita dall'Euro-EUR), ex valuta della Spagna

Aziende 
 ESB – vecchia azienda italiana attiva nella costruzione di diffusori acustici